Флер () — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Флер, Луи Шарль де (1754—1794) — французский дивизионный генерал.
 Флер, Робер де (1872—1927) — французский журналист и драматург, дипломат.

Топоним 
 Флер — коммуна в департаменте Орн.
 Флер — коммуна в департаменте Па-де-Кале.
 Флер — коммуна в департаменте Сомма.
 Флер-ан-Эскребьё — коммуна в департаменте Нор.
 Флер-сюр-Нуа — коммуна в департаменте Сомма.
 Флер-лез-Лилль — бывшая коммуна во французском департаменте Нор, существовавшая в 1936—1970 годах, после чего вошедшая в состав коммуны Вильнёв-д’Аск.
 замок Флер — шато на территории коммуны Вильнёв-д’Аск.

См. также